Geheime Feldpolizei
Groen fluorescent proteïne